Burg Kuchenheim steht für:

 Obere Burg (Kuchenheim)
 Untere Burg (Kuchenheim)